Apremont (Ain) 
 Apremont (Ardennes) 
 Apremont (Oise) 
 Apremont (Haute-Saône) 
 Apremont (Savoie) 
 Apremont (Vendée) 
ook:
 Apremont-la-Forêt,  Meuse
 Apremont-sur-Allier, Cher